Черноярская:
 Черноярская — станица, Северная Осетия
 Черноярская (станция) — станция, Северная Осетия
 Черноярская — станица Астраханского войска